Губаново — название населённых пунктов в России:
 Губаново — хутор в Нижнедевицком районе Воронежской области.
 Губаново — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Губаново — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Губаново — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Губаново — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Губаново — деревня в Вяземском районе Смоленской области, упразднена в 2000 г.